Angelica mixta är en flockblommig växtart som beskrevs av Erasmus Iuliu Nyárády och Ioan Todor. Angelica mixta ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
mixta